

Toponyme 

 Anao, commune de la province de Tarlac dans les Philippines.

Sigle 
ANAO peut désigner :
 , organe australien chargé d'auditer les ministères, les agences gouvernementales et les administrations publiques ;
 National Audit Office (NAO), organe équivalent du Royaume-Uni.

Abréviation 
ANAO peut désigner :
 Académie nationale de l’opérette, une association loi de 1901 permettant la défense et la promotion du théâtre musical.

Référence